Pasuruan est, en Indonésie :
 la ville de Pasuruan dans la province de Java oriental ;
 le kabupaten de Pasuruan qui l'entoure.